Eurent lieu dans la ville française d'Évian les conférences suivantes : 
 La conférence d'Evian sur les réfugiés juifs de 1938 visait à trouver une solution à l'immigration massive des juifs allemands et autrichiens fuyant le régime nazi.
 Les accords d'Évian (ou pourparlers franco-algériens de 1962) se traduisent par un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien dès le lendemain de leur signature.